Altstetten heißen folgende Orte:

 Altstetten, Stadtteil von Zürich, bis 1934 eigenständige Gemeinde
 Altstetten (Erdweg), Ortsteil der Gemeinde Erdweg, Landkreis Dachau, Bayern
 Altstetten (Rennertshofen), Ortsteil der Gemeinde Rennertshofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern

Siehe auch:

 Altstätten, Gemeinde im Rheintal, Kanton St. Gallen
 Altstädten (Sonthofen), Ortsteil der Gemeinde Sonthofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Alstädten, Teilort der Dorfgemeinschaft Alstädten-Burbach, heute zur Stadt Hürth gehörig, in Nordrhein-Westfalen
 Alstätte, ein Stadtteil von Ahaus in Nordrhein-Westfalen
 Alstätten
 Alstetten